Душково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Душково — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Душково — деревня в Сонковском районе Тверской области.